Wimbledon 2019 – trzeci w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się w dniach 1–14 lipca, tradycyjnie na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w London Borough of Merton – dzielnicy brytyjskiego Londynu. Była to 133. edycja rozgrywek.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra pojedyncza kobiet na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Turnieje legend

Turniej legend mężczyzn

Turniej legend kobiet

Turniej legend seniorów

Rezygnacje 
Z udziału w zawodach zrezygnowali następujący zawodnicy oraz zawodniczki:

  Borna Ćorić
  Juan Martín del Potro
  Mackenzie McDonald

  Bianca Andreescu
  Dominika Cibulková
  Jekatierina Makarowa
  Jewgienija Rodina
  Coco Vandeweghe
  Wiera Zwonariowa

Dzikie karty 
Brytyjska federacja tenisowa przyznała dzikie karty zawodnikom, którzy nie uzyskali bezpośredniego awansu do turnieju głównego.

Kwalifikanci 
Zawodnikom z miejsc niezapewniających bezpośredniego udziału w turnieju przysługuje prawo startu w kwalifikacjach, zarówno w singlu i deblu kobiet, jak i mężczyzn.

Szczęśliwi przegrani 
Zawodnicy, którzy przegrali w fazie kwalifikacyjnej, mogli wystąpić w turnieju jako szczęśliwi przegrani.

Obrońcy tytułów 
Tabela prezentuje obrońców tytułu z 2018 roku oraz mistrzów z roku 2019.

Porażki rozstawionych 
Poniższe tabele prezentują porażki zawodników z rozstawieniem z podziałem na dzień zawodów, datę i rundę, w której tenisista odpadł.

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 

Wimbledon 2019